Kumara kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huma He, vattendrag, Heilongjiang,

Nya Zeeland 

 Kumara (ort i Nya Zeeland), West Coast, Westland District, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar